Guarani FM foi uma emissora de rádio brasileira sediada em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Operava no dial FM, na frequência 96.5 MHz, e no dial AM, na frequência 1190 kHz, sendo parte integrante dos Diários Associados.

História 
A Guarani FM foi lançada em 1980 pelos Diários Associados. Desde sua estreia, a emissora tinha formato adulto-contemporâneo, sendo boa parte de sua programação formada por músicas de MPB, música clássica, além de espaços para blocos jornalísticos. O lançamento da rádio provocou o fim da tradicional Rádio Guarani no AM, fazendo com que a programação da FM também fosse repetida em 1190 kHz.

Após negociações com os Diários Associados, a Guarani FM saiu do ar para dar lugar à Feliz FM, rádio evangélica ligada à Comunidade Cristã Paz e Vida. A Feliz FM entrou em operação em Belo Horizonte no dia 1.º de maio de 2015, exatamente às 00h03min. O fim da Guarani FM causou comoção em funcionários e ouvintes da emissora. Com a comoção, funcionários publicaram nas redes da emissora um vídeo especial e uma carta nomeada "Para Sempre Guarani".

No dia 19 de junho de 2015, após alguns dias fora do ar, ex-funcionários da emissora colocam no ar o projeto Guarani Web, uma webrádio independente com a mesma programação e plásticas criadas para a Guarani FM por Claudinê Albertini. A Direção Artística e a Programação Musical ficaram a cargo do radialista Denio Albertini, irmão de Claudinê, diretor artístico da emissora nos seus últimos anos de sua existência. Este projeto permaneceu ativo até o dia 12 de abril de 2018, quando acaba retirando o portal do ar. Em comunicado, os profissionais da emissora alegaram ser impossível continuar com a transmissão devido a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). e demais despesas para a manutenção do projeto.

Em 14 janeiro de 2022 a Guaraniweb volta a transmitir pelo site www.guaraniweb.com.br e app

No dia 30 de junho de 2020 a Feliz FM deixou a frequência 96.5 que deverá ser ocupada pela Rede Clube FM, pertencente aos Diários Associados. Esta, portanto, será a segunda emissora própria da rede brasiliense.

Ligações externas 
 

Ex-subsidiárias dos Diários Associados
Estações de rádio de Belo Horizonte
Estações de rádio fundadas em 1980
Estações de rádio extintas em 2015